Dark Lord: días de escuela es una novela juvenil escrita por Jamie Thomson la cual narra a través de un diario las aventuras de Dirk Lloyd quien asegura ser el único y auténtico señor de las Tierras oscuras, que tras haber sido desterrado por un mago blanco llegó a la tierra con el cuerpo de lo que el denomina un insignificante ejemplar humano.

Resumen
El poderoso Dark Lord, que habita en la tenebrosa Torre de hierro, señor de las Tierras oscuras, un personaje temido por todos es desterrado de su dimensión por obra de Hasdruban el mago blanco, quien lo atrapa en el cuerpo de un adolescente y lo envía a un mundo donde no posee ningún poder. Al llegar a la tierra adopta el nombre de Dirk Lloyd y es acogido por la familia Purejoie.

Dirk comienza a vivir la vida de un chico normal, asiste a la escuela y conoce amigos quienes se verán envueltos en sus intentos fallidos para volver a su lugar de origen, sin embargo mientras lo logra debe adaptarse al modo de vida de las personas en Whiteshields ya que nadie cree que él realmente pueda venir de otra dimensión en la cual es el señor de las legiones de horror y nicromante supremo, sino que comienzan a creer que sufre algún tipo de desorden mental.

Personajes
Susan Black: llamada Sooz por sus amigos, es una niña de 13 años compañera de clases de Dirk y Christoper. Siempre va vestida y maquillada de manera gótica, por lo que Dirk la toma por un vampiro al inicio. Está enamorada de Dirk por lo que toma parte en sus planes para volver a su dimensión.
Christopher Purejoie: hijo de la familia que adoptó a Dirk. Al inicio lo creía loco, sin embargo es gracias a esto que se gana su simpatía ayudándolo en sus planes para burlarse de los adultos y regresar a las Tierras oscuras.
Grousammer: director de Whiteshields School y según Dirk un malvado tirano obsesionado con la disciplina. Mantiene en constante viglanda a Dik, Sooz y Chris debido a las travesuras que suelen llevar a cabo.
Gargon: Demonio alado de siete pies de altura con colmllos, aliento humeante y piel escamosa, teniente de Dirk en las Tierras oscuras.
Hasdruban: Mago Blanco y enemigo implacable del Señor Oscuro. Maldijo a Dick encerrándolo en el cuerpo de un niño , y lo desterró a la tierra.

Premios
En 2012 Dark Lord: teenage years fue galardonado con el premio Roald Dahl Funny Prize, el cual se entrega anualmente a autores de libros infantiles en Reino Unido.

Autor
Dark Lord es un escritor británico nacido el 14 de noviembre de 1958. Es autor de numerosas novelas y varios gamebooks entre los cuales se incluyen Duelmaster, Falcon y Way of the tiger.

Actualmente tiene publicadas tres novelas para niños, Corvus publicada por Boxer Books y la serie Dark Lord publicada por Orchard Books en el Reino Unido, Walkers Children en Estados Unidos, Arena en Alemania y Alfaguara en España.

Fuentes

Enlaces externos
Jamie Thomson 

Libros de 2011